Лос Танкес има више значења:

 Лос Танкес (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Танкес (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Танкес (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Танкес (Рива Паласио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Танкес (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Танкес (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Танкес (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Танкес (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Танкес (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Танкес (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Танкес (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Танкес (Мочитлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Танкес (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Танкес (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Танкес (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Танкес (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Танкес, Ел Тунел (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Танкес (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Танкес (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Танкес (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Танкес (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Танкес (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Танкес (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Танкес (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Танкес (Бустаманте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Танкес (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Танкес (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Танкес, Махада Андрес Гевара (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику